Рабига Мукаевна Каныбаева (01.01.1927 — 25.01.2017) — одна из основоположников казахской театральной педагогики, профессор, заслуженный деятель Казахстана, почетный работник образования Республики Казахстан.

Биография 
Родился в 1927 году в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. В семь лет поступила в класс скрипки Музыкально-хореографического комплекса города Алматы. После успешного окончания поступила в Театрально-художественное училище имени Гоголя.

С 1949 по 1954 год училась в Московском театральном институте искусств (ГИТИС). Педагогами актрисы были народные артисты СССР И. М. Раевский и Н. С. Плотников.

После окончания института была принята в Казахский Государственный Академический Театр им. М. Ауэзова.

В 1955 году К. Жандарбеков и Ш. Айманов предложили Р. Каныбаевой преподавать «Сценический язык» и «Актерское мастерство» на кафедре «Актерское мастерство и режиссура» факультета «Театр», открывшейся при консерватории Курмангазы. Автор книг «Сахна сәні — сырлы сөз», «Рождение актера» и многих научных работ.

Скончалась в 2017 году в Алматы.

Трудовая деятельность 
• 1954—1955 — актриса Академического драматического театра им. М. Ауэзова

• 1960—1992 — преподаватель, доцент, зав. кафедры актерского мастерства и режиссуры Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова

• 1992—2017 — основатель кафедры сценического языка, заведующий кафедрой, профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова

Известные ученики 
 Ашимов Асанали Ашимович — Народный артист СССР
 Оразбаев Сабит Конырбаевич — Народный артист Казахской ССР
 Шарипова Фарида Шариповна — Народная артистка СССР
 Обаев Есмухан Несипбаевич — Народный артист Казахской ССР
 Байсеркенов Маман — Народный артист Казахстана
 Султанбаев Кудайберген Тауекелович — Народный артист Казахстана
 Туранкулова Дариха Туранкуловна — Заслуженный деятель Казахстана
 Жангалиева Бахыт Жангалиевна — Заслуженная артистка Казахской ССР
 Абдинабиева Газиза — Заслуженная артистка Республики Казахстан
 Каденова Лидия Тажадиновна — Заслуженная артистка Казахской ССР
 Исабекова Бакыт Аргыновна — Заслуженный деятель Казахстана
 Жанысбекова Шынар Женисовна — Заслуженный деятель Казахстана и др.

Роли в Казахском государственном академическом драматическом театре им. М. Ауэзова 
 Г. Мусирепов «Ақан сері — Ақтоқты» — Марзия
 А. Тажибаев «Жалғыз ағаш орман емес» — Анар
 А. Абишев «Менің әкем кім?» — Лагия
 Каххар «Ауру тістер» — Насиба
 С. Муканов «Шоқан Уәлиханов» — Елизавета Николавна
 К. Мухамеджанов «Бөлтірік бөрік астында» — Борангуль

Награды и звания 
 Доцент (1968)
 Профессор (1979)
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1959)
 Заслуженный деятель Казахстана
 Почетный работник образования Республики Казахстан

Ссылки 
 Книга: Сахна саңлақтары авт. Әшірбек Сығай. — Алматы : Жалын, 2005. — 512 с.
 https://qamshy.kz/article/19655-qazaq-teatr-pedagogikasynynh-negizin-salushylardynh-biri-rabigha-qanybaeva-dunie
 https://kaznai.kz/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C/ 

Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Выпускники ГИТИСа
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова